Das Adjektiv assyrisch bezieht sich auf:

 einen Dialekt der ausgestorbenen akkadischen Sprache
 Assyrisch-neuaramäischer Dialekt, ein nordostaramäischer Dialekt
 das Volk der Assyrer
 Assyrien, antike Landschaft im nördlichen Mesopotamien
 das assyrische Reich mit Zentrum in Assyrien (bis 605 v. Chr.)
 die assyrische Mythologie
 die Assyrische Kirche des Ostens

Siehe auch: